Dad kan syfta på:

 Dad (film, 1989) – en film från 1989 som regisserades av Gary David Goldberg
 D-A-D – ett danskt rockband bildat 1982